Янис Андерсонс (; 7 октября 1986, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, защитник. Воспитанник рижского хоккея. В настоящее время является игроком польского клуба «ГКС Катовице», выступающего в Главной Польской лиге.

Карьера 
Янис Андерсонс начал свою профессиональную карьеру в 2001 году в составе рижского клуба «Призма». Сезон 2003/04 Янис провёл в юниорской команде шведского клуба «Стоксундс», после чего подписал контракт со столичным АИКом. Тем не менее, в составе основной команды клуба из Стокгольма Андерсонс провёл лишь 5 матчей, в основном выступая за молодёжную команду. После ещё одного сезона, проведённого во второй команде шведской «Альмтуны», Янис принял решение вернуться на Родину, заключив соглашение с клубом «Рига 2000». Однако, проведя в Риге лишь 20 матчей, Андерсонс покинул команду и подписал контракт с клубом чешской Экстралиги «Всетин».

В 2007 году Янис перешёл в «Оцеларжи», где, наконец, сумел закрепиться в основном составе, проведя в клубе 3 сезона, и набрав за это время 2 (1+1) очка в 128 матчах. Перед началом сезона 2010/11 Андерсонс подписал контракт с рижским «Динамо», однако в своём дебютном сезоне в КХЛ он сыграл лишь 8 матчей, большую часть времени проведя в фарм-клубе рижан «Металургс».

Международная 
В составе сборной Латвии Янис Андерсонс принимал участие в юниорских чемпионатах мира в первом дивизионе в 2003 и 2004 годах, а также первом дивизионе молодёжного первенства мира 2005 года, на котором он вместе с командой завоевал повышение в классе. Тем не менее, в 2006 году латвийцам не удалось сохранить место в элите, и они вернулись в первый дивизион. На взрослом уровне Янис был членом сборной на чемпионатах мира 2010, 2011 и 2012 годов, сыграв на них 12 матчей, и набрав 1 (0+1) очко.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 6 декабря 2014 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Призма» Рига
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК АИК
Игроки ХК «Альмтуна»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Йестржаби Простеёв»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Салит»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Компаньон-Нафтогаз»
Игроки ХК «Хайльброннер Фалькен»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Катовице»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой